PacBSD (ранее известен под именем Arch BSD) — операционная система, основанная на Arch Linux, но использующая, вместо ядра Linux, ядро FreeBSD и программное окружение GNU.

История проекта PacBSD началась на одной из веток форума Arch Linux в апреле 2012-го.

Разработка призвана обеспечить Arch-подобную среду пользователя, используя при этом OpenRC init систему, менеджер пакетов pacman и систему роллинг-релизов.

См. также 
 Arch Hurd: похожий проект на базе GNU/Hurd
 Arch Linux
 FreeBSD

Ссылки 

BSD
Arch Linux
Свободные операционные системы
Unix-подобные операционные системы